Выгора́ние ():

 Выгорание люминофора
 Многофакторная теория выгорания
 Эмоциональное выгорание

Видеоигры 
 Burnout — серия игр.
 Burnout — игра 2001 года.

Фильмы 
 Выгорание — марокканский фильм 2017 года.
 Выгорание — французский фильм 2017 года
 Счастливое выгорание — немецкий фильм 2017 года.

См. также